Кармацкая — деревня в Аромашевском районе Тюменской области России. Административный центр Кармацкого сельского поселения.

География 
Деревня находится в юго-восточной части Тюменской области, в лесостепной зоне, на правом берегу реки Вагай, вблизи места впадения в неё реки Боровлянки, на расстоянии примерно 10 километров (по прямой) к югу от села Аромашева, административного центра района. Абсолютная высота — 78 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с длительной морозной зимой и коротким тёплым летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −18,6 °С (абсолютный минимум — −49 °С), температура самого тёплого (июля) — 17,6 °С (абсолютный максимум — 38 °С). Безморозный период длится в течение 111 дней. Среднегодовое количество осадков — 200—427 мм, из которых около 70 % приходится на период с мая по сентябрь. Снежный покров держится в среднем 156 дней.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 50,6 %, женщины — соответственно 49,4 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 % из 348 чел.

Примечания 

Населённые пункты Аромашевского района